Майронку́р-Сен-Панкра́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на схід від Парижа, 80 км на північ від Безансона, 33 км на північ від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 88 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 193,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Майронкур-Сен-Панкра на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Майронкур-Сен-Панкра на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона